Фоджа:

 Фоджа — город в Италии.
 Фоджа — провинция в Италии.
 Фоджа — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.

Персоналии 
 Фоджа, Паскуале (род. 1983) — итальянский футболист, левый полузащитник футбольный клуба «Дубай».
 Фоджа, Франческо (крещён 1603—1688) — итальянский барочный композитор, органист и музыкальный педагог.